Guy de Maupassant est un écrivain français (1850-1893)
 Guy de Maupassant est un film français de Michel Drach (1982), consacré à l'écrivain, avec Claude Brasseur dans le rôle-titre.
 Rue Guy-de-Maupassant (Paris)
 Chez Maupassant, série télévisée française (2007-2008)